Лукуми может означать:

Фамилия 
 Лукуми Мина, Джейсон Стивен (род. 1995) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Атлетико Насьональ».
 Лукуми Бонилья, Джон Ханер (род. 1998) — колумбийский футболист, защитник клуба «Депортиво Кали».
 Баланта Лукуми, Кевин Александер (род. 1997) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Депортиво Кали».
 Синистерра Лукуми, Луис Фернандо (род. 1999) — колумбийский футболист, вингер клуба «Фейеноорд».

Другое 
 Лукуми, или сантерия — кубинская синкретическая религия.